Nowe Miasto nad Pilicą – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim
 Nowe Miasto nad Pilicą – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim
 Nowe Miasto nad Pilicą – dawna wąskotorowa stacja kolejowa w Nowym Mieście nad Pilicą, w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 Dekanat Nowe Miasto nad Pilicą
 Nowe Miasto